Scenario (film en televisie), de dialogen en (technische) beschrijvingen van een film of televisieserie
Script (lettertype), een digitaal lettertype
Scripttaal, datgene waarin een computerprogramma geschreven is
Script (gedrag)
<script> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen
The Script, een Ierse muziekgroep
een onderdeel van transactionele analyse, het script

Zie ook
Manuscript (modern)
Skript, een historisch tijdschrift
Scrypt, een computeralgoritme om versleutelde gegevens te ontsleutelen